Шипулинский, Павел Дмитриевич (1808—1872) — русский врач-практик.
 Шипулинский, Феофан Платонович (1876—1942) — российский революционер, советский актёр, историк кино, переводчик и сценарист.

См. также 
 Шипулинский сельский округ — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской области.